Karel Bockaert (1903-1986), Belgisch burgemeester en ondernemer

Zie ook 
 Bouckaert (doorverwijspagina)